Christian Herter ist der Name folgender Personen:

* Christian Herter (Designer) (1839–1883), deutsch-amerikanischer Designer
 Christian Herter (Politiker) (Christian Archibald Herter; 1895–1966), US-amerikanischer Politiker
 Christian Archibald Herter (1865–1910), US-amerikanischer Mediziner und Pathologe